Костромка — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Костромка — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области;
 Костромка — деревня в Торжокском районе Тверской области;
 Костромка — деревня в Ярском районе Удмуртии;
 Костромка — деревня в Первомайском районе Ярославской области.

Украина 
 Костромка — село в Великоалександровском районе Херсонской области.

Реки 
 Костромка (приток Чепцы) — в Ярском районе Удмуртской Республики.
 Костромка (приток Урдомы) — в Тутаевском районе Ярославской области.
 Костромка (приток Ухры) — в Даниловском районе Ярославской области.

Другое 
 «Костромка» — краеведческий проект, посвящённый Костромскому краю (Н. А. Зонтиков и др.).

См. также 
 Великая Костромка
 Малая Костромка

Примечания